K-1 Grand Prix 1994 – drugi turniej finałowy cyklu K-1 World GP, którego zwycięzcą został Holender Peter Aerts.

Rezultaty 

Walka otwarcia (na zasadach MMA, 2x3 min):
  Naoyuki Taira vs   Koji Yamazaki – Yamazaki przez poddanie (dźwignia na stopę), 0:27 2R
Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Peter Aerts vs  Rob van Esdonk – Aerts przez KO (kopnięcie okrężne w głowę), 1:10 3R
  Patrick Smith vs  Andy Hug – Smith przez KO (prawy podbródkowy), 0:19 1R
  Masaaki Satake vs  Michael Thompson – Satake przez TKO (rozcięcie), 0:34 3R
  Branko Cikatić vs   Andre Mannaart – Cikatić przez KO (prawy sierpowy), 0:16 2R
Walka specjalna (kobiety, 5x2 min):
  Lucia Rijker vs  Sandra Moore – Rijker przez jednogłośną decyzję (50-45, 50-42, 50-44)
Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Peter Aerts vs  Patrick Smith – Aerts przez KO (prawy prosty), 1:03 1R
  Masaaki Satake vs  Branko Cikatić – Satake przez decyzję większości (26-26, 30-28, 30-29)
Walka dodatkowa (5x3 min):
  Ivan Hippolyte vs   Hiromu Yoshitaka – Hippolyte przez jednogłośną decyzję (49-48, 49-47, 48-46)
Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Peter Aerts vs  Masaaki Satake – Aerts przez jednogłośną decyzję (27-25, 30-25, 30-29)

Uwagi 
 Wygrywając turniej, Peter Aerts miał 23 lata i 217 dni. Do dziś pozostaje najmłodszym w historii mistrzem K-1.

Linki zewnętrzne 
Oficjalne wyniki 

Turnieje K-1
1994 w sporcie

en:K-1 Grand Prix '94